Sugartown ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sugartown (Georgia)
 Sugartown (Louisiana)
 Sugartown (New York)
 Sugartown (Pennsylvania)

Publikationen:
Sugartown (Fernsehserie)